NEP steht für:
 N-Ethyl-2-pyrrolidon, eine Laborchemikalie
 Nana Entertainment Plaza, ein Rotlichtviertel in Bangkok, siehe Nana Plaza
 Nepal, als olympisches Länderkürzel bzw. Kfz-Kennzeichen
 Netzentwicklungsplan, Pläne zum Ausbau des deutschen Stromnetzes und des deutschen Gasnetzes
 Neutrale Endopeptidase, ein Enzym, siehe Neprilysin
 Nowaja ekonomitscheskaja politika, ein politisches Konzept der jungen Sowjetunion, siehe Neue Ökonomische Politik
 NEP Worlwide Network, ein Fernseh- und Videoproduktionsunternehmen mit Sitz in Pennsylvania und Niederlassungen weltweit

nep steht für:
 Nepali (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Siehe auch:
 Nepp

Abkürzung